Mauvaise foi peut faire référence à :
 la mauvaise foi, un concept de l'existentialisme ;
 Mauvaise Foi, un film français sorti en 2006 ;
 Mauvaise Foi nocturne, une chanson de Fatal Bazooka.